Il Peugeot Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013. È stata la 2ª edizione del torneo che si è giocata a Rio de Janeiro in Brasile dal 5 all'11 agosto 2013 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di  $.

Partecipanti singolare

Teste di serie

 Ranking al 30 luglio 2013.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Carlos Eduardo Severino
  Christian Lindell
  Wilson Leite
  Emilio Gómez

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Juan Ignacio Londero
  Bastián Malla
  Tiago Fernandes
  Christian Garín

Vincitori

Singolare

 Agustín Velotti ha battuto in finale  Blaž Rola 6–3, 6–4

Doppio

 Thiemo de Bakker /  André Sá hanno battuto in finale  Marcelo Demoliner /  João Souza 6–3, 6–2

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2013